

Населені пункти та їхні частини
 Шиманово — село в гміні Ломази Більського повіту Люблінського воєводства
 Шиманово — село в гміні Сорквіти Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Шиманово — село в гміні Сьрем Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Шиманово — село в гміні Равич Равицького повіту Великопольського воєводства
 Шиманово — частина села Венсьори в гміні Суленчино Картузького повіту Поморського воєводства
 Шиманово — колонія в гміні Пневи Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Шиманово — осада в гміні Моронґ Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки